Basilica Palatina di Costantino – edificio storico di Treviri
 Basilica di Costantino (detta anche Basilica di Massenzio) – edificio storico di Roma, lungo via dei Fori Imperiali
 Basilica di Costantino – chiesa demolita per costruire la Basilica di San Pietro in Vaticano